Charles-Édouard Yachvili (1986) – rugbista a 15 francese
 Dimitri Yachvili (1980) – ex rugbista a 15 e opinionista francese
 Grégoire Yachvili (1977) – ex rugbista e allenatore di rugby a 15 francese
 Michel Yachvili, francesizzazione di Michajl Jašvili (1946) – ex rugbista e allenatore di rugby a 15 francese